Ка̀рол Ю̀зеф Тео̀фил Ѐстрайхер () е полски литературен и театрален историк, литературен критик, библиограф, дългогодишен директор на Ягелонската библиотека, член и секретар на Академията на знанията, автор на първите двадесет и два тома от монументалния труд „Полска библиография“ ().

Трудове 
 O widowiskach w Krakowie z roku 1852 (1853)
 Adam Mickiewicz. Rys biograficzny (1863)
 Katalog księgarski druków polskich lub ściągających się do rzeczy polskich a pisanych w obcych językach (1863)
 Księgarstwo (1864, в том XIV от „Encyklopedia Powszechna“ на Самуел Оргелбранд)
 O bibliografii (1865)
 Gwara złoczyńców (1867)
 Günter Zainer i Świętopełk Fiol. Rozprawa napisana w celu uzyskania stopnia doktora filozofii przez Karola Estreichera (1867)
 Bibliografia Polska, t. 1 – 22 (1870 – 1908)
 Repertoar sceny polskiej od roku 1750 do 1871 (1871)
 Spis abecadłowy do dzieła A. Jochera (1873)
 Teatr w Polsce (1873 – 1879, 3 тома)
 Systematyczny spis przedmiotów w Bibliotece warszawskiej (1875)
 Zestawienie przedmiotów i autorów w 32 tomach „Tygodnika Ilustrowanego“, z lat 1859 – 1875 (1877)
 Tomasz Kajetan Węgierski (1755 – 1787) (1883)
 Teatr w Stanisławowie (1892)
 Teatry krakowskie (1898)
 Drużyny teatralne (1899)
 Szwargot więzienny (1903)
 Szopka krakowska (1904)

Бележки 

Полски литературни историци
Полски енциклопедисти
Полски литературни критици
Полски библиографи
История на театъра
Възпитаници на Ягелонския университет
Членове на Краковското научно дружество
Членове на Полската академия на знанията
Родени в Краков
Починали в Краков
Погребани на Раковицкото гробище